«Мастер шпаги» () — фильм режиссёра Педро Олеа, другое название «Учитель фехтования». Экранизация произведения «Учитель фехтования» Артуро Реверте. Лауреат премии «Гойя» в трёх номинациях и номинант в восьми.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в испанском Мадриде в конце 1860-х годов на фоне тяжёлого внутриполитического кризиса и назревающей революции.

Фильм рассказывает о жизни дона Хайме Астарлоа, выдающегося мастера фехтования. Ему невольно приходится участвовать в политическом заговоре (в котором замешаны люди, которым он доверял), поставившем под угрозу его жизнь.

Все начинается в самый обыкновенный день, когда дон Хайме тренирует учеников. Дон Хайме получает письмо, в котором некая Адела де Отеро просит его о встрече. Спустя время она сама наносит ему визит и изъявляет желание учиться у дона Хайме фехтованию. Сначала он категорически отказывается, но продемонстрированное Аделой владение шпагой смягчает его и он соглашается заниматься с ней.

Адела совсем не новичок в фехтовании и в ходе уроков дон Хайме демонстрирует ей смертельный удар, созданный им самим. Кроме того, между ними начинает назревать что-то более близкое, чем отношения учитель-ученица.

Затем Адела знакомится, при неодобрении дона Хайме, со случайно увиденным ею молодым маркизом Луисом де Айала, учеником дона Хайме и известным политиком в отставке, знаменитым своими любовными похождениями. Адела стала открыто флиртовать с маркизом и пропускать занятия, поэтому дон Хайме распрощался с ней.

Однажды его пригласил к себе маркиз и рассказал историю о каких-то чрезвычайно важных бумагах, вручил ему эти бумаги и попросил их сохранить, поскольку учитель фехтования — единственный, кому Айала доверяет. Вскоре после этого маркиз был найден мертвым, а зашедший к нему дон Хайме был допрошен инспектором полиции. Дон Хайме не стал отдавать документы и не смог предоставить инспектору никакой интересной информации.

Впоследствии, посчитав, что бумаги могут быть связаны с преступлением, дон Хайме прочел их. В письмах упоминались некоторые политические события и имена влиятельных людей. Чтобы узнать больше, учитель решил встретиться со своим знакомым журналистом Агапито Карселесом, политическим памфлетистом. Агапито, в волнении читая бумаги, заявил, что они являются свидетельством беспрецедентного политического скандала. В это время к дону Хайме прибежал любовник служанки донны Аделы с известием, что у той в доме стряслось что-то ужасное, и они вдвоем отправились туда. В доме они обнаружили следы крови, но отсутствие трупов. Затем инспектор, который тоже оказался в доме, отвез дона Хайме на опознание найденного трупа донны Аделы.

Вернувшись домой, дон Хайме обнаружил, что Карселес уехал и забрал с собой документы. Рассерженный дон Хайме, проникнув в дом журналиста, обнаружил там связанного и истекающего кровью хозяина. Затем появились два убийцы, которых дон Хайме обратил в бегство при помощи шпаги-трости, которую он всегда носил с собой.

Дон Хайме вернулся домой и некоторое время спустя кто-то вошёл в его кабинет. Это оказалась Адела де Отеро. Она рассказала ему о своей жизни, имитации собственной смерти и своей сущности опытной убийцы, участвующей в заговоре против маркиза Айалы. Завязался бой, который окончился смертельным ударом тренировочной шпаги Дона Хайме и смертью Аделы де Отеро.

В ролях 
 Омеро Антонутти — Дон Хайме Астарлоа
 Ассумпта Серна — Адела де Отеро
 Хоаким ди Алмейда — Луис де Айала
 Хосе Луис Лопес Васкес — Хенаро Кампильо
 Мигель Рельян — Агапито Карселес
 Альберто Клосас — Альваро Саланова
 Элиса Матилья — Люсия

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 18 сентября 1992
  — 2 июля 1993
  — 24 марта 1994
  — 20 апреля 1994

Награды и номинации 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Награды

Номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-мелодрамы Испании
Экранизации произведений Артуро Переса-Реверте
Фильмы Испании 1992 года
Фильмы о фехтовании